Сокращение kpc, KPC (латиницей) может означать:
 Килопарсек (русское обозначение — кпк, международное — kpc) — производная единица измерения расстояния, используемая в астрономии; образована от основной единицы (парсек) с помощью приставки кило- (×1000).
 kpc — код стандарта , обозначающий диалект куррипако языка банива, принадлежащего к семье аравакских языков и распространённого на территориях Бразилии, Венесуэлы и Колумбии.
 KPC – код IATA для , частного аэропорта в статистически обособленной местности  (Аляска, США).
 Kuwait Petroleum Corporation — государственная нефтяная корпорация Кувейта.

См. также 
 КРС (кириллицей)